Artime ist der Nachname folgender Personen:

 Luis Artime, argentinischer Fußballspieler
 Ángel Fernández Artime, spanischer Ordensgeistlicher, Generaloberer der Salesianer Don Boscos